Антиснайпер:

 Антиснайпер — украинский телевизионный художественный фильм, снятый в 2007 году
 «Антиснайпер» — российский ночной прицел разработки ЦКБ «Точприбор»